Miklós ist ein Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung
Der Name ist die ungarische Form von Nikolaus.

Varianten
 Niklos

Namensträger

Vorname 

 Miklós Barabás (1810–1898), ungarischer Maler
 Miklós Dudás (1902–1972), ungarischer Bischof
 Miklós Dudás (Kanute) (* 1991), ungarischer Kanute
 Miklós Erdély (1928–1986), ungarischer Architekt und Schriftsteller
 Miklós Fehér (1979–2004), ungarischer Fußballspieler
 Miklós Gábor (1919–1998), ungarischer Schauspieler
 Miklós Haraszti (* 1945), ungarischer Schriftsteller und Politiker
 Miklós Horthy (1868–1957), österreichisch-ungarischer Offizier und Politiker
 Miklós Istvanffy (1538–1615), ungarischer Historiker
 Miklós Jancsó (1921–2014), ungarischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Miklós Jósika (1794–1865), rumänischer Schriftsteller
 Miklós Kállay (1887–1967), ungarischer Politiker

 Miklós Konkoly-Thege (1842–1916), ungarischer Astronom
 Miklós Küzmics (1737–1804), slowenischer Schriftsteller, Übersetzer und katholischer Priester
 Miklós Laczkovich (* 1948), ungarischer Mathematiker
 Miklós Mészöly (1921–2001), ungarischer Schriftsteller
 Miklós Molnár (1918–2003), ungarischer Geisteswissenschaftler
 Miklós Németh (Leichtathlet) (* 1946), ungarischer Leichtathlet
 Miklós Németh (Politiker) (* 1948), ungarischer Politiker
 Miklós Nyiszli (1901–1956), rumänisch-ungarischer Mediziner und Buchautor
 Miklós Radnóti (1909–1944), ungarischer Dichter
 Miklós Rózsa (1907–1995), ungarisch-amerikanischer Komponist
 Miklós Sárkány (1908–1998), ungarischer Wasserballspieler
 Miklós Szabados (1912–1962), ungarischer Tischtennisspieler
 Miklós Szabó (Mittelstreckenläufer) (1908–2000), ungarischer Mittelstreckenläufer
 Miklós Szalai (* 1964), ungarischer Philosoph und Historiker
 Miklós Szilvási (1925–1969), ungarischer Ringer
 Miklós Vámos (* 1950), ungarischer Schriftsteller und Dramaturg
 Miklós Világhy (1916–1980), ungarischer Jurist
 Miklós Ybl (1814–1891), ungarischer Architekt

Familienname 
 Andrea Miklós (* 1999), rumänische Leichtathletin
 Árpád Miklós (1967–2013), ungarischer Pornodarsteller
 Béla Miklós (1890–1948), ungarischer Offizier und Staatsmann
 Edit Miklós (* 1988), ungarische Skirennläuferin

Siehe auch
 Niklas

Männlicher Vorname
Familienname
Ungarischer Personenname